

Polska 
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie
 Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach
 Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieniu Pomorskim	
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwówku Śląskim
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego Padewskiego w Milejowie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej
 Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, śś. Stanisława, Benedykta i Bernarda w Pelplinie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu
 Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obecnie Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
 Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Trzemesznie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Ukraina 
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Buczaczu
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jazłowcu
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach
 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Winnikach

Litwa 

 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztor Franciszkanów w Wilnie